Het Bernini Mysterie, een thriller van Dan Brown.
 Angels & Demons, de verfilming van Het Bernini Mysterie uit 2009